William Gibson (né en 1948), auteur de science-fiction canado-américain

William Gibson est un nom pouvant désigner:

Sports
 (1876-1947), promoteur américain de boxe
 (1927-2006), joueur canadien de hockey sur glace
 (1927-1975), entraineur américain de basket-ball

Politique
 (1797-1878), homme politique écossais
 (1815-1890), homme politique canadien en Ontario
 (1821-1894), homme politique américain de l'Ohio
William Gibson (1849-1914), homme politique canadien en Ontario
 (1859/60-?), homme politique nord-irlandais
William Gibson (2e baron Ashbourne) (1868-1942), noble irlandais
 (1869-1955), homme politique australien
 (1876-1949), activiste politique écossais

Religion
 (1548-1596), noble et martyr écossais
 (1738-1821), prélat catholique anglais
 (1838-1914), évangéliste écossais

Arts et divertissement
 (1850-1896), illustrateur et naturaliste américain
 (1869-1929), producteur de film australien
William Gibson (1914-2008), dramaturge américain
Bill Gibson (né en 1951), drummer américain

Autres
 (1814-1871), avocat et antiquaire anglais
 (1829-1906), éducateur et activiste américain des droits civiques
 (1902-1960), historien de l'art écossais
 (1933-2002), activiste américain du NAACP
 (né en 1959), historien et professeur britannique

Voir aussi

Gibson, William